Inside of Emptiness — седьмой студийный альбом Джона Фрушанте, выпущенный 26 октября 2004 года на Record Collection, и четвёртый из шести альбомов, выпущенных с июня 2004 до февраля 2005. Также над альбомом работали Джош Клингхоффер и Омар Родригес-Лопес.

Фрущанте отмечает: «Это действительно сильно, но сделано более мягким способом. В этом есть успокоительный эффект. В альбоме есть тяжёлые композиции, и даже у мягких вещей есть некая грузность. Песня „Scratches“ эмоционально тяжела, даже при том, что она не исказила гитары и удары барабанов. Есть другая песня об умирающем ребёнке пары, где большая спонтанность и безрассудство не дают расслабиться».

Список композиций 
Все песни написаны Джоном Фрушанте

Участники записи 
 Джон Фрушанте — вокал, гитара, синтезатор, клавишные, бас-гитара на «The World’s Edge» и «666», продюсирование, дизайн
 Джош Клингхоффер — ударные, бас-гитара, клавишные, бэк-вокал, гитара на «I’m Around», гитарные соло на «Inside A Break» и «Emptiness»
 Омар Родригес-Лопес — соло-гитара на «666»

Примечания 

Альбомы 2004 года
Альбомы Джона Фрушанте